Bulduklu ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Bulduklu (Amasya), Ortschaft in der türkischen Provinz Amasya
 Bulduklu (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana